Jungfrudrottningen kan syfta på:

Elisabet I av England (1533–1603)), ogift regerande drottning av England och Irland
Jungfrudrottningen (film) – en film från filmåret 1955 med Bette Davis i titelrolle
Jungfrudrottningen (bok) – en bok från 1993 skriven av Rosalind Miles